Comunhão e Libertação - movimento eclesial católico
Crédit Lyonnais - banco francês
Chile - código ISO 3166 do Chile
CL - 150 em numeração romana
Cl - símbolo químico do cloro
cL - centilitro, 10-2
CL - cantora e Rapper sul-coreana

Desambiguações de siglas